Semafoon, apparaat dat kan worden gebruikt om iemand een signaal of een tekstbericht te sturen.
 Pager (GUI), graphical user interface feature voor Unix en Linux.
 Pager (rivier), rivier in Oeganda.
 In Indonesië
 Pager (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Pager (Bungkal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Pager Andong, een plaats in het onderdistrict van het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
 Pager Kidul (zuid), een plaats in het onderdistrict Sudimoro van het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java
 Pager Lor (noord), een plaats in het regentschap het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java
 Pager Tanjung, een plaats in het onderdistrict Ploso van het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java